NGC 1117-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ram
 NGC 1117-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ram
 NGC 1117A, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ram